Рижская группа художников () — объединение латвийских художников, деятельность которого продолжалась с 1920 по 1938 год.

Одна из самых активных творческих групп, существовавших в период между двух мировых войн в истории латвийского искусства. Возникла на базе художественного объединения «Зелёный цветок». На переходном этапе наиболее радикально настроенные участники называли себя «Группой экспрессионистов», но в 1920 году объединение получило более нейтральное название «Рижская группа художников».

Участниками стали: Роман Сута, Александра Бельцова, Уга Скулме, Ото Скулме, Марта Скулме, Гедерт Элиас, Лео Свемпс, Янис Лиепиньш, Эмиль Мелдерис, Сигизмунд Видберг, Конрад Убанс, Валдемарс Тоне, Язепс Гросвальд, Екабс Казакс, Никлавс Струнке, Эраст Швейц, Янис Циелавс и многие другие молодые художники.

Выставка 1920 года ознаменовала поворот в поисках средств выражения. Приветствовались деформация колорита и природы, отказ от перспективы, многообразие и синтез формы. Манифестом прозвучали слова о желании показать в своих работах не объективную натуру, а гипертрофированную индивидуальность и личностную духовную сущность.

В своём постепенном развитии, от работ, в которых преобладало влияние фовизма и кубизма, в середине 1920-х годов обозначилась тенденция поворота к классицизирующему реализму, известному под названием «новая вещественность». В последнее десятилетие существования группы, новаторские поиски уступили место более реалистическому способу выражения.

Примечания

Литература 
 Dombrovskis, J. Latvju māksla. Rīga : Valters un Rapa, 1925
 Latvju mākslinieku biedrības darbu klāsts 1936. gadā / teksta aut. J. Bīne, R. Šterns. Rīga : Latvju mākslinieku b-ba, 1937
 Latviešu tēlotāja māksla 1860—1940 / atb. red. S. Cielava. Rīga : Zinātne, 1986. 241. — 247. lpp.
 Siliņš, J. Latvijas māksla 1915—1940. I. Stokholma : Daugava, 1988. 67. — 69. lpp.; Latvijas māksla 1915—1940. II. Stokholma : Daugava, 1990. 9. — 12. lpp.
 Rīgas mākslinieku grupa. Izstādes katalogs 22. 12. 2001 — 10. 02 — 2002. / teksta autore D. Lamberga. Rīga : Neputns, 2001
 Lamberga, D. Klasiskais modernisms: Latvijas glezniecība 20. gadsimta sākumā. Rīga : Neputns, 2004
 Lamberga, D. Rīgas mākslinieku grupas sākums. No: Arhitektūra un māksla Rīgā: Idejas un objekti / sast. J. Zilgalvis. Rīga : Neputns, 2004. 122. — 130. lpp.

Ссылки 
 Даце Ламберга. Классический модернизм. Живопись Латвии в начале XX века

Художественные группы
Изобразительное искусство Латвии
Искусство модернизма
Художественные группы русского авангарда